Ioana Raluca Olaru e Ol'ha Savčuk erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte ai quarti di finale da Veronika Kudermetova e Aryna Sabalenka.

Elise Mertens e Demi Schuurs hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Ljudmyla Kičenok e Makoto Ninomiya con il punteggio di 6–2, 6–2.

Teste di serie 

  Ioana Raluca Olaru /  Ol'ha Savčuk (quarti di finale)
  Kirsten Flipkens /  Nicole Melichar (quarti di finale, ritirate)

 Elise Mertens /  Demi Schuurs (campionesse)
 Ljudmyla Kičenok /  Makoto Ninomiya (finale)

Wildcard 

  Alison Bai /  Lizette Cabrera (semifinali)

 Jaimee Fourlis /  Jessica Moore (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hobart International 2018